Александр Ляхов:
 Ляхов, Александр Андреевич (род. 1962) — белорусский политик и предприниматель, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016), генеральный директор компании «Белоруснефть».
 Ляхов, Александр Афанасьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1361; 26 ноября 1802.